Piton (französisch „Bergspitze“) bezeichnet:

 Mons Piton, ein Mondberg
 Piton de la Fournaise, ein Schildvulkan auf der Insel Réunion
 Gros Piton und Petit Piton, zwei Berge auf der Karibikinsel St. Lucia, siehe auch: Pitons
 Piton (Mauritius) eine Ortschaft auf Mauritius
 Île Piton, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika

Pitoń ist Familienname folgender Personen:
 Bertrand Piton (* 1970), französischer Fußballspieler
 Halina Pitoń (* 1972), polnische Biathletin
 Karolina Pitoń (* 1987), polnische Biathletin
 Lucas Piton (* 2000), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pitton